Göpfert est un nom de personne d'origine germanique.

Il constituerait une variante du nom Gottfried (Gott = dieu + Frid = paix), signifiant « protection de Dieu » et « paix divine ».

Patronyme 
 

 Arthur Hugo Göpfert (1902-1986), homme politique allemand ; 
 Brice Goepfert (né en 1956), dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Carl Andreas Göpfert (ou Goepfert) (1768-1818), clarinettiste virtuose, musicien et compositeur allemand ;
 Hermann Goepfert (1926-1982),  peintre allemand ;
 Karl Eduard Goepfart (1859-1942), musicien, compositeur et chef d'orchestre allemand ; 
 Laeticia Goepfert, artiste lyrique mezzo-soprano française contemporaine.

Toponyme 
 
 Göpfersdorf, commune allemande de l'est du land de Thuringe ;
 Goepfert Bluff ou péninsule du Bear, une péninsule d'Antarctique occidental.

Patronyme germanique